Beta Theta Pi Fraternity House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Beta Theta Pi Fraternity House (Champaign, Illinois), NRHP-ID 89001108
 Beta Theta Pi Fraternity House (Chapel Hill, North Carolina), NRHP-ID 05000325